Галущинський Іван Миколайович — педагог і громадський діяч, професор гімназії, керівник довоєнного «Пласту» в Тернополі, голова «Рідної Школи» у Львові, ветеран УГА.
 Галущинський Марко ЧСВВ — український греко-католицький ієромонах-василіянин, педагог, професор богослов'я.
 Галущинський Михайло Миколайович — український педагог, військовик, публіцист, культурно-освітній і громадсько-політичний діяч. Брат Івана та Теодосія Галущинських.
 Галущинський Олександр Леонідович (1973—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Галущинський Теодосій Тит — український греко-католицький ієромонах-василіянин, доцент Львівського університету, ректор Львівської духовної семінарії, архімандрит Чину святого Василія Великого.

Українські прізвища